Фасте́нко:

 Фастенко Володимир Іларіонович (1 січня 1928) — кінооператор.
 Фастенко Юрій Петрович (22 квітня 1926, Кам'янець-Подільський) — український художник.

Українські прізвища
Прізвища на -енко